Gradsko (Bulgarije), een dorp in het Bulgaarse oblast Sliven 
Gradsko (Noord-Macedonië), een gemeente in Noord-Macedonië